Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 18 de juny del 1989.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 20. 973

 Volta ràpida: Jonathan Palmer 1' 31. 925 (a la volta 11)

Referències 
 

Canadà
1989